Ла Криба има више значења:

 Ла Криба (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Криба (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Криба, Дон Тоњо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Криба (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Криба (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Криба (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Криба (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Криба (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Криба (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Криба, Де ла Коалисион (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику